Ива́н Ива́нович Ивано́в:
 Иоаникий (Иванов) (в миру Иван Иванович Иванов; ум. 1930) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой.
 Иванов, Иван Иванович — Георгиевский кавалер (капитан-лейтенант; № 4510; 18.12.1830).
 Иванов, Иван Иванович — Георгиевский кавалер (капитан; № 5080; 03.12.1834).
 Иванов, Иван Иванович — Георгиевский кавалер (штабс-капитан; № 7703; 01.01.1847).
 Иванов, Иван Иванович (1796—1848) — русский священник.
 Иванов, Иван Иванович (1824—1869) — русский живописец, неклассный художник.
 Иванов, Иван Иванович (1862—1929) — русский литературный и театральный критик, историк.
 Иванов, Иван Иванович (1862—1939) — советский математик.
 Иванов, Иван Иванович (1889 —1941)— ответственный секретарь Марийского областного комитета КПСС.
 Иванов, Иван Иванович (1894—1968) — советский художник.
 Иванов, Иван Иванович (1897—1968) — советский военачальник, Герой Советского Союза.
 Иванов, Иван Иванович (1902—1978) — генерал-лейтенант, начальник штаба 37-й армии.
 Иванов, Иван Иванович (1904—1976) — 1-й секретарь Фрунзенского городского комитета КП Киргизии.
 Иванов, Иван Иванович (1909—1941) — советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 Иванов, Иван Иванович (1910—1976) — советский военачальник, генерал-майор авиации.
 Иванов, Иван Иванович (1918—1999) — советский конструктор, Герой Социалистического Труда.
 Иванов, Иван Иванович (1922—1992) — советский комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Иванов, Иван Иванович (1925—1977) — полный кавалер ордена Славы.
 Иванов, Иван Иванович (род. 1992) — казахстанский легкоатлет. Примечания